Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Unicef Open) van 2011 vond plaats van 12 tot en met 18 juni 2011 in de Nederlandse plaats Rosmalen, als onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2011. Het was de 16e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – De titelhoudster Justine Henin had eerder dit jaar het beroepstennis vaarwel gezegd door een chronische blessure; zij kwam derhalve haar titel niet verdedigen. Het eerste reekshoofd Kim Clijsters werd in de tweede ronde uitgeschakeld door qualifier Romina Oprandi. De als derde geplaatste Belgische Yanina Wickmayer haalde de kwartfinale, waar ze werd verslagen door de latere winnares Roberta Vinci. Het toernooi werd gewonnen door de als zevende geplaatste Italiaanse Roberta Vinci. Ze versloeg in de finale de ongeplaatste Australische Jelena Dokić in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Vinci wist hiermee voor het eerst in haar carrière een grastoernooi op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-enkelspeltitel, de tweede van 2011.

Dubbelspel – In het dubbelspel won het als vierde geplaatste Tsjechische duo Barbora Záhlavová-Strýcová / Klára Zakopalová het toernooi. Ze versloegen in de finale het ongeplaatste duo Dominika Cibulková en Flavia Pennetta. Nadat beide teams een set hadden gewonnen, was een beslissende match-tiebreak nodig. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Záhlavová-Strýcová had daarnaast dertien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zakopalová geen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Rosmalen 2011
Rosmalen